Cette page propose le bilan par année de championnat d'Algérie de football.

Classements

Bilan 

Algerie
Championnat football
Championnat d'Algérie de football